Королевский колледж (, Royal College) — многозначное словосочетание.

 Королевский колледж Лондона
 Королевский колледж — старое название Колумбийского, Торонтского, Ирландского национального университета в Голуэе.
 Королевский колледж — часть Квинслендского университета
 Королевский колледж — один из колледжей Кембриджского университета.
 Королевский колледж Университета Акадия.
 Королевский колледж — часть Университета Западной Онтарио
 Королевский колледж музыки () — британское высшее музыкальное учебное заведение, расположенное в Лондоне.
 Королевский военный колледж Канады
 Университет Кингс-Колледж — университет в Галифаксе (Новая Шотландия, Канада).
 Королевский Северный колледж музыки
 Королёвский колледж космического машиностроения и технологии
 Королевский колледж (Тринидад и Тобаго) (англ.)